

Cinema
L'angelo  – film del 1937
L'angelo  – film del 2018 diretto da Ariel Vromen

Musica
 L'angelo  – EP di Viola Valentino del 1985
 L'angelo  – album di Syria del 1997
 L'angelo  – singolo di Syria del 1997

Altro
L'angelo  – fiaba dell'Ottocento di Hans Christian Andersen
L'angelo  – opera a olio di Adolfo De Carolis
L'angelo  – spettacolo teatrale con regia di Massimo Scaglione del 1994

Pagine correlate
Angelo (disambigua)